аль-Куша́йри () — нисба, указывающая на принадлежность к арабскому племени аль-кушайр.

 Абдул-Карим аль-Кушайри (986—1072) — известный исламский богослов, один из классиков суфизма, автор классического суфийского трактата «ар-Рисала фи ильм ат-тасаввуф».
 Муслим ибн аль-Хаджжадж аль-Кушайри (821—875) — выдающийся исламский богослов, хадисовед и правовед, автор одного из самых авторитетных сборников хадисов — «Сахих Муслим».
  (ум. 742) — омейядский военачальник, краткое время правивший в Ифрикии и аль-Андалусе.
  (ум. 741) — краткосрочный правитель Кайруана (февраль—октябрь 741).
  (ум. 714) — арабский поэт.
  (1047—1120) — один из сыновей Абдул-Карима аль-Кушайри, грамматик и мутакаллим.
  (ум. 1137 или 1138) — факих, мухаддис.